Александр Витальевич Полуницкий (; ) — украинский футболист, выступал на позиции защитника и полузащитника.

Игровая карьера 
Воспитанник ДЮСШ им. Горпинко (Полтава). Первый тренер — Кармалик В. Н.

В 15 лет попал в академ-класс Павла Яковенко, прошёл все его ступеньки: «Динамо» (Обухов), «Борисфен-2», «Динамо-3», юношеские сборные Украины.

Весной 2004 года возвратился в родной город, перейдя в «Ворсклу». В высшелиговой команде дебютировал 22 мая 2004 года в игре против одесского «Черноморца» (0:2). Всего в высшей лиге сыграл 5 матчей.

С 2006 года выступал в низших дивизионах, играя в командах «Десна», «Сталь» (Алчевск), «Сталь» (Днепродзержинск), «Николаев», «Полтава», «Карловка».

В сентябре 2013 года стал игроком черкасского «Славутича».

Карьера в сборной 
В 2002 году в составе юношеской сборной Украины до (17 лет) принимал участие в матчах чемпионата Европы.

В 2004 году вызывался в юношескую сборную (до 19 лет) для подготовки к чемпионату Европы. В официальную заявку на чемпионат не попал.

За юношескую сборную Украины провёл 18 матчей, забил 1 гол. За юниорскую сборную Украины провёл 19 матчей.

Примечания

Ссылки 
  на сайте AllPlayers.in.ua

Футболисты Украины
Игроки ФК «Борисфен-2»
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Ворскла-2»
Игроки ФК «Десна»
Игроки ФК «Сталь» Алчевск
Игроки ФК «Сталь» Каменское
Игроки ФК «Николаев» Николаевская область
Игроки ФК «Полтава» (2007)
Игроки ФК «Карловка»
Игроки ФК «Черкащина»